Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1984, disputat al circuit de Österreichring el 19 d'agost del 1984.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 26. 173

 Volta ràpida: Niki Lauda 1' 32. 882 (a la volta 23)

Referències 
 

Àustria
1984